Рас может означать:
 Рас — высший военно-феодальный титул в Эфиопии.
 Рас — сорт египетского твёрдого сыра.
 Ра’с аль Гул — персонаж комиксов.
 Стари-Рас — комплекс памятников средневековья в Сербии, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Рас (крепость) — раннесредневековая болгарская и византийская крепость в современной Сербии.
 Рас (село) — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Рас, Морис (1907—1992) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Рас, Ян (род. 1952) — нидерландский велогонщик.

РАС — аббревиатура:
 Расстройство аутистического спектра
Ренин-ангиотензиновая система (RAS)

Ras, ras:
 Ras — семейство генов.
  — формат графических файлов.

RAS — аббревиатура:
  — протокол стандарта H.323.
  — термин из области надёжности компьютерных систем, первоначально использовавшийся компанией IBM.
 Remote Astronomical Society Observatory — астрономическая обсерватория в США.
  — термин НАТО, метод передачи топлива и боеприпасов между кораблями на ходу.
 Robotics and Automation Society (IEEE RAS) — профессиональное сообщество, подразделение IEEE.
 Row Address Strobe — сигнал управления асинхронной динамической памятью.
 Royal Asiatic Society — востоковедческая организация (Лондон, Великобритания).
 Russian Academy of Sciences — Российская академия наук (в англоязычных источниках).

См. также 
 Расс

Примечания